En Pologne, Gozdy est le nom de :

 Gozdy, village de la voïvodie de Łódź,
 Gozdy, village de la voïvodie de Mazovie.